Jack Cohen (1898–1979) angol üzletember, a Tesco szupermarketlánc megalapítója
 Jack Cohen (1933–2019) brit biológus